Ага́пов (Ага́пова) — русская фамилия, происходит от крестильного имени Агап (полная форма — ), производного от греческого глагола любить (). Агап может быть также краткой формой крестильных имен Агапион и . Известные носители:

Агапов 
 Агапов, Алексей Алексеевич (1855—1912) — русский генерал-майор.
 
 Агапов, Анатолий Казимирович (род. 1927) — токарь, Герой Социалистического Труда.
 
 Агапов, Василий Михайлович (1898—1984) — советский художник и искусствовед.
 Агапов, Виктор Данилович (1939—2009) — русский поэт.
 Агапов, Виталий Иванович (1927—2014) — советский дипломат.
 
 Агапов, Геннадий Михайлович (1933—1999) — советский легкоатлет, специалист по спортивной ходьбе.
 Агапов, Денис Викторович (род. 1983) — украинский и российский бейсболист, преподаватель, тренер.
 
 Агапов, Игорь Геннадьевич (род. 1963) — российский педагог.
 Агапов, Илья Николаевич (род. 2001) — российский футболист.
 Агапов, Константин Михайлович (род. 1986) — российский игрок в мини-футбол.
 Агапов, Максим Павлович (род. 1988) — киргизский футболист.
 
 
 Агапов, Семён Иванович (1852 — ?) — русский рабочий, деятель революционного движения.



См. также 
 
 Агапкин
 Агаповка
 Агаповский район
 Агаповское сельское поселение

Примечания